

geografia 
 Gabana – montagna in Eritrea

Persone 
 Albertino Gabana – politico italiano
 Giuseppe Gabana – presbitero e militare italiano, pluridecorato Cappellano militare decorato con la Medaglia d'oro al valor civile alla memoria